Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fred Hemmes e Edwin Kempes che hanno battuto in finale Óscar Hernández e Salvador Navarro 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Juan Ignacio Carrasco (quarti di finale)
 Anthony Ross /  Joseph Sirianni (semifinali)

 Óscar Hernández /  Salvador Navarro (finale)
 Joan Balcells /  Juan Albert Viloca (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2003